Pohoří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Pohoří u Dobrušky, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Pohoří u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Pohoří, Ortsteil von Jistebnice, Okres Tábor
 Pohoří, Ortsteil von Malečov, Okres Ústí nad Labem
 Pohoří, Ortsteil von Mišovice, Okres Písek
 Pohoří, Ortsteil von Olešnice u Turnova, Okres Semily
 Pohoří, Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy
 Pohoří, Ortsteil von Pluhův Žďár, Okres Jindřichův Hradec
 Pohoří na Šumavě, Ortsteil von Pohorská Ves, Okres Český Krumlov
 Pohoří, Ortsteil von Stružinec, Okres Semily